Юрья:

Населённые пункты
 Юрья

Реки
 Юрья (приток Великой)
 Юрья (приток Салды)